powiat brzeski z siedzibą w Brzegu, województwo opolskie
 powiat brzeski z siedzibą w Brzesku, województwo małopolskie

Dawne
 powiat brzeski województwa brzeskokujawskiego z siedzibą w Brześciu Kujawskim – w okresie Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej szlacheckiej
 powiat brzeski departamentu bydgoskiego z siedzibą w Brześciu Kujawskim – w okresie Księstwa Warszawskiego
 powiat brzeski województwa mazowieckiego – w okresie zaboru rosyjskiego  
 powiat brzeski litewski (brześciański) z siedzibą w Brześciu – w okresie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 powiat brzeski litewski z siedzibą w Brześciu Litewskim – w okresie rozbiorów
 powiat brzeski Królestwa Galicji i Lodomerii z siedzibą w Brzesku – w okresie zaboru austriackiego 
 powiat brzeski nadbużański z siedzibą w Brześciu nad Bugiem – w II RP